Évelyne ou Éveline  (avec ou sans accent aigu sur le « E » initial) est un prénom féminin dérivé  hypocoristique (diminutifs affectueux) de Ève, lui-même issu de l’hébreu hawwâh (« vivante »).

Prénom

Variante linguistique 

 Néerlandais : Evelien

Évelyne

Evelyne

Éveline

Eveline

Œuvre  

 Eveline, une nouvelle (short story) de l'écrivain irlandais James Joyce.

Référence

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom français